Hammes ist der Familienname folgender Personen:

 Alina Hammes (* 1992), deutsche Badmintonspielerin
 Ernie Hammes (* 1968), luxemburgischer Trompeter
 Ewald Hammes (* 1950), deutscher Fußballspieler
 Fabian Hammes (* 1988), deutscher Badmintonspieler
 Gerd Hammes (* 1933), deutscher Komponist und Posaunist
 George Albert Hammes (1911–1993), Bischof von Superior
 Hans-Peter Hammes (* 1955), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Jan Hammes (* 1985), deutscher Fußballspieler
 Josef Hammes (1890–1963), deutscher Landrat
 Karl Hammes (1896–1939), deutscher Opernsänger und Jagdflieger
 Kathrin Hammes (* 1989), deutsche Radrennfahrerin
 Manfred Hammes (* 1950), deutscher Journalist, Schriftsteller und Herausgeber
 Marie-Theres Hammes-Rosenstein (1954–2019), deutsche Verwaltungsjuristin und Kommunalpolitikerin
 Michael Hammes (* 1974), deutscher Schachspieler
 Sharon Hammes-Schiffer (* 1966), US-amerikanische Chemikerin (Physikalische Chemie, Theoretische Chemie)